Granulariteit (gegevens)
 Granulariteit (parallelle computer) 
 Granulariteit (databasevergrendeling)